Это список знаменосцев, которые представляли Черногорию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Черногория на Олимпийских играх

Примечания 

З